Nightcap steht für:
 Nightcap: The Unreleased Masters 1973–1991, ein Jethro-Tull-Doppelalbum
 Nightcap (Serie), eine Serie aus dem Jahr 2000
 Nightcap-Nationalpark, ein Nationalpark im Bundesstaat New South Wales in Australien
 Nightcap Range, ein Bergland im Norden von New South Wales